Miejscowości Polsce
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Rybniki – część wsi Kołat-Rybniki w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Kikół
 Rybniki – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Wasilków
 Rybniki – przysiółek wsi Czerniki w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Kętrzyn

 Inne
 Rybniki – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie stolińskim, w sielsowiecie Białousza, nad Horyniem
 Rybniki – wieś na Ukrainie w rejonie brzeżańskim należącym do obwodu tarnopolskiego